William Bakewell (1888-1969) – marinaio ed esploratore statunitense
 William Bakewell (1908-1993) – attore statunitense